Regionalna nogometna liga Bosne i Hercegovine - Zapadna skupina ("Regionalna nogometna liga BiH - Zapad") je bila jedna od tri skupine "Regionalne nogometne lige BiH" i liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83. Ovo je prva sezona ove lige, a nastala je podjelom dotadašnje "Regionalne lige BiH - Sjever".  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Rudar Ljubija" iz Prijedora.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Republička liga BiH 1982./83.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Berek" Prijedor : 1975. – 1992., Rijeka, 2016.,  ISBN 978-953-57279-3-4, str. 30-31 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014, , str. 154-155 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., ISBN 978-953-57279-0-3, str. 204-205 
 Sportske novosti, 1983. godina 
  

1982-83 Zapad
 zapad
1982-83 2 Zapad